

Женсько — село в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Женсько — село в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства